Mount Union (Iowa)
Mount Union (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos